Qasbegi steht für:
 Aleksandre Qasbegi (1848–1893), georgischer Schriftsteller
 Munizipalität Qasbegi, Verwaltungseinheit (Munizipalität) in der georgischen Region Mzcheta-Mtianeti
 den ehemaligen Ortsnamen (1920er-Jahre bis 2006) von Stepanzminda in Georgien